

Toponymie
Pologne
 Szydłowiec est une ville de la gmina de Szydłowiec du powiat de Szydłowiec dans la voïvodie de Mazovie 
 Szydłowiec  est un village dans la voïvodie de Grande-Pologne 
 Szydłowiec  est un village dans la voïvodie des Basses-Carpates